Tragizm – kategoria estetyczna, oznaczająca konflikt równorzędnych wartości moralnych, w wyniku którego jednostka, działająca świadomie w imię wielkiego i szlachetnego celu, jest skazana na klęskę.
Starcie równorzędnych racji moralnych (konflikt tragiczny) powoduje nieuchronną klęskę jednostki szlachetnej (zasadnicza cecha dramatu antycznego i klasycznego).

Do postaci tragicznych zaliczają się między innymi:
 król Edyp
 Antygona
 król Kreon
 Konrad Wallenrod
 Tomasz Judym
 Romeo i Julia

Zobacz też 
 aware

Estetyka
Teoria literatury